Doser ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Doser (* 1961), österreichischer Künstler
 Eberhard Doser (1926–2018), deutscher Maler und Grafiker